Hirshfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Hirshfield, Baron Hirshfield (1913–1993), britischer Wirtschaftsmanager
 Jeff Hirshfield (* 1955), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Morris Hirshfield (1872–1946), US-amerikanischer Fabrikant und primitiver Maler

Siehe auch:
 Hirschfeld